Rølvaag bzw. Rolvaag ist der Familienname folgender Personen:

Karl Rolvaag (1913–1990), US-amerikanischer Politiker
Ole Edvart Rølvaag (1876–1931), norwegisch-amerikanischer Schriftsteller